Unter Kartentechnik versteht man:

 eine Methode der Pinwandmoderation in der Arbeit mit Gruppen (Projektarbeit, Bildung, Pädagogik)
 Kartentechnik (Kartografie) als die Gesamtheit der technischen Verfahren zur Herstellung und Vervielfältigung von Karten